Басовский сельский совет:

 Басовский сельский совет — входит в состав Роменского района Сумской области Украины
 Басовский сельский совет — входит в состав Сумского района Сумской области Украины